Schmiterlow ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Schmiterlow († 1604), deutscher lateinischer Dichter

Siehe auch:
 Schmiterlöw